Karl I är namnet på fler regenter:

 Karl den store, kung av Frankerriket 768–814 och romersk kejsare 800–814
 Karl Sverkersson, kung av Sverige 1161–1167, den förste svenske regenten med namnet Karl, som oegentligt har fått namnet Karl VII i den svenska regentlängden, eftersom han var den näst siste kungen med detta namn före Karl IX
 Karl I, kung av Sicilien 1266–1285
 Karl I, furste av Monaco 1331–1357
 Karl Knutsson (Bonde) som kung av Norge 1449–1450
 Karl I, kung av England och Skottland 1625–1649
 Karl I, kung av Portugal 1889–1908
 Karl I, kejsare av Österrike och kung av Ungern 1916–1918

Se även 
 Lista över regenter med namnet Karl

Regentnamn